La Roux:

 La Roux — британський синті-поп-дует.
 «La Roux» — дебютний альбом британського гурту La Roux.